Gnadenlos ist der Name folgender Romane:
 Gnadenlos (Mailer), Roman von Norman Mailer (1979)
 Gnadenlos (Clancy), Roman von Tom Clancy (1993)

Gnadenlos steht für folgende Filme:
 Gnadenlos (Film), US-amerikanischer Film von Richard Pearce (1986)
 Ein starkes Team: Gnadenlos, deutscher Fernsehfilm von Peter Fratzscher (2011)
 Helen Dorn: Gnadenlos, deutscher Fernsehfilm von Alexander Dierbach (2017)
 Tom Clancy’s Gnadenlos, US-amerikanische Verfilmung von Tom Clancys Roman (2021)